Das Delray Beach Winter Championships 1995 war ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Damen in Delray Beach. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 1995 und fand vom 6. bis 12. März 1995 statt.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Conchita Martínez mit 6:2 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Mary Joe Fernández / Jana Novotná mit 6:4 und 6:0 gegen Lori McNeil / Larisa Neiland.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1995
Tennisturnier in Delray Beach